Harpster bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harpster (Idaho)
 Harpster (Illinois)
 Harpster (Ohio)